Libertador peut désigner :

Surnom 
 Simón Bolívar est connu sous ce surnom, qui lui a été attribué en 1813.

Toponymes

Libertador General San Martín : une ville de la province de Jujuy et chef-lieu du département de Ledesma
 Libertador General San Martín : une des 25 subdivisions de la province du Chaco ;
 Libertador General San Martín : une des 17 subdivisions de la province de Misiones ;
 Libertador General San Martín : une des 9 subdivisions de la province de San Luis ;
 Avenida del Libertador : avenue de Buenos Aires ;
 Chateau Libertador Residence : un gratte-ciel en construction à Buenos Aires.

Région du Libertador General Bernardo O'Higgins : une région au centre du pays ;
 Avenida del Libertador Bernardo O'Higgins : l'avenue principale de la capitale, Santiago du Chili.

Puerto Libertador : une municipalité du département de Córdoba.

Libertador : une station de la ligne 1 du métro de Maracaibo

Subdivisions 
 Libertador désigne plusieurs municipalités du pays : 
 Libertador : municipalité du district Capitale ;
 Libertador : municipalité de l'État d'Aragua ;
 Libertador : municipalité de l'État de Carabobo ;
 Libertador : municipalité de l'État de Mérida ;
 Libertador : municipalité de l'État de Monagas ;
 Libertador : municipalité de l'État de Sucre ;
 Libertador : municipalité de l'État de Táchira.

 Libertador désigne plusieurs paroisses civiles ou divisions équivalentes du pays : 
 Libertador : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Pedro María Freites dans l'État d'Anzoátegui ;
 Libertador : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón ;
 Libertador : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Táchira ;
 Libertador : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia ;
 Capitale Libertador : l'une des quatre divisions territoriales de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas.

Dans la Culture Populaire 
Libertador est un film d'Alberto Arvelo sorti en 2013 sur Simon Bolivar

Homonymie de toponyme